Longèves kan syfta på:
 Longèves, Charente-Maritime
 Longèves, Vendée